Суперкубок Європи 1992 — 17-й розіграш Суперкубка Європи. У турнірі зіграли переможець Кубка європейських чемпіонів 1991—1992 іспанська «Барселона» та переможець Кубка володарів кубків 1991—1992 бременський «Вердер». Вперше за свою історію титул володаря Суперкубка Європи здобула «Барселона».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1991—1992
 Кубок володарів кубків 1991—1992

Посилання 
 Суперкубок Європи 1992  
 Суперкубок Європи 1992 на rsssf  
 Перший матч на transfermarkt  
 Повторний матч на transfermarkt  

1993 у футболі
1992